Фірма́н — це таємний наказ султана про військові походи на певну країну. Фірман є таємницею для того, щоб напасти раптово. За часів козаччини, коли султани готували напади на Україну, фірмани висилались послами для кожного владного яничарського полководця.

У літературі 
Володимир Малик у своєму романі згадує фірман як наказ османського султана нападати на Україну. У романі це описується в окремій другій книзі «Фірман султана».

Джерела 
 «Фірман султана» Володимир Малик. 2000 рік

Історія Османської імперії